Пётр Андреевич Андреев: Андреев, Пётр Андреевич (1927—2014) — советский и российский учёный-химик, ректор Владимирского политехнического института (1970—1987).
 Андреев, Пётр Андреевич (1932—2016) — советский и российский учёный, специалист в области механизации сельского хозяйства.